Rhine es el nombre en inglés del río Rin, pero también puede referirse a:
 Joseph Banks Rhine, pionero de la parapsicología.
 Rhine (Georgia), pueblo en el condado de Dodge, estado estadounidense de Georgia.
 Rhine (Wisconsin), pueblo en el condado de Sheboygan, estado estadounidense de Wisconsin.